Reisbach (Beieren), een plaats en gemeente in de Duitse deelstaat Beieren
 Reisbach (Saarland), een plaats in de gemeente Saarwellingen in de Duitse deelstaat Saarland